Caesaromagus ist der Name folgender Städte im Römischen Reich:

 Caesaromagus (Chelmsford) in Britannien, im Gebiet der Trinovantes
 Caesaromagus (Beauvais) in Gallien, im Gebiet der Bellovici